La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) es una unidad académica perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Fundada el 4 de marzo de 1968, es la primera escuela dedicada a la formación de profesionales en comunicación en Costa Rica.

Datos generales 
Buscando contar con más periodistas con la preparación académica adecuada para el ejercicio de la profesión en el país, la  Asociación de Prensa de Costa Rica impulsa la creación de una escuela de periodismo, idea que dio origen a la ECCC. Sin embargo, con el paso de los años, la escuela amplió sus horizontes de enseñanza y actualmente ofrece su bachillerato en cinco ramas de la Comunicación: Relaciones públicas, Publicidad, Periodismo, Comunicación Social y Comunicación audiovisual y multimedia.

Su plan de estudios de bachillerato tiene una duración de cuatro años, con estudio a tiempo completo. Para el grado de licenciatura, la ECCC ofrece la Licenciatura en Comunicación con Énfasis en Diseño y Producción de Contenidos Transmedia y Licenciatura en Comunicación con Énfasis en Comunicación Estratégica, con una duración de un año cada una. 

En su Programa de Posgrado en Comunicación (PPC), ofrece dos maestrías; Maestría académica en Comunicación y Desarrollo y Maestría profesional en Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia. Asimismo, el programa ofrece una especialidad en Comunicación y Género.

A partir de la fundación de la Facultad de Ciencias Sociales en 1974 y hasta el 2016, la ECCC tuvo su sede en el antiguo edificio de esa facultad ubicado frente a la plaza 24 de abril en el Campus Universitario Rodrigo Facio. Desde el 2016, se ubica en el primer piso de la nueva Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad de la Investigación, en San Pedro de Montes de Oca. 

Caracterizada por la formación de profesionales de calidad, en el 2005, la ECCC fue acreditada ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) y reacreditada en el 2011 por la misma institución.

Graduados notables 
Carlos Alvarado Quesada - Presidente de Costa Rica 2018-2022.
Édgar Silva - Presentador y periodista costarricense.
Eduardo Ulibarri - Periodista y diplomático costarricense.
Giannina Segnini - Periodista costarricense.
Pilar Cisneros - Periodista costarricense

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 Posgrado en Comunicación.

Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica